Lipten ist die Bezeichnung für

 Lipten, Ort im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Christian Ludwig Lipten (1698–1757), reformierter Hofprediger in Potsdam und Altlandsberg